Paul Rosenberg (1881-1959) est un marchand d'art et un galeriste.
 Paul Rosenberg est le manager du chanteur de rap Eminem.